Ardestān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ardestān (kommunhuvudort i Iran), Esfahan, 
 Shahrestān-e Ardestān, kommun, Esfahan, 

Robotskapade Iranförgreningar